

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Leniszki – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Leniszki (SIMC 0701599) – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Leniszki (SIMC 0701607) – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły